Лопча — топоним.

 Лопча — посёлок в Амурской области России.
 Лопча — железнодорожная станция Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Лопча — река в Амурской области, левый приток Нюкжи.